В 1975-2007 годах Польша насчитывала 49 провинций:

 Административное деление Польши
История Польши